Andreas Kronthaler ist der Name von

* Andreas Kronthaler (Sportschütze) (* 1952), österreichischer Sportschütze
 Andreas Kronthaler (Modedesigner) (* 1966), österreichischer Modedesigner